Securitas (lateinisch für „Sicherheit“) steht für:
 Securitas (Mythologie), Göttin der Sicherheit in der römischen Mythologie
 Gewerkschaft Securitas, ehemaliges deutsches Unternehmen
 Securitas AG, Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz
 Securitas AB, schwedischer Sicherheitskonzern
 Securitas Systems, Sicherheitstechnik-Abteilung, heute Niscayah AB
 Securitas Deutschland
 Securitas Österreich 
 Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG, aufgegangen in den Basler Versicherungen

Siehe auch:
 Securitate (rumänischer Geheimdienst 1948–1990)